Radium steht für:
 Radium, ein chemische Element
 Radium (Hörspiel), ein Hörspiel von 1937 von Günter Eich
 Radium Girls, Fabrikarbeiterinnen mit Radiumvergiftung
 Radium Hill, ein ehemaliges Bergwerk in South Australia
 Radium Hot Springs, eine Gemeinde in der kanadischen Provinz British Columbia
 Radium Lampenwerk, ältester aktiver Lampenhersteller in Deutschland 
 Kino Radium, ein ehemaliges Kino in Zürich

Siehe auch: